Кунит () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 9,7 км². Население — 12464 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Покровителем города считается Сант Себастия Сант Кристофоль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Fotografías de Cunit y sus gentes
 Estadísticas oficiales sobre Cunit
  Web oficial de la comisión de Carnaval (en catalán)

Муниципалитеты Таррагоны